Інцидент у Цзінкангі (靖康 事變; Jìngkāng shì biàn), також відомий як Приниження Цзінкана (靖康 之 恥; Jìngkāng zhī chǐ) та Розлади періоду Цзінканга (靖康 之 亂; Jìngkāng zhī luàn) — захоплення чжурчженями в полон відразу двох сунських імператорів 9 січня 1127 року.

В 1127 під час цзінь-сунської війни сили династії Цзінь взяли в облогу і розграбували Біньцзін (нинішній Кайфен), столицю династії Сун. Сили Цзінь захопили імператора Ціньцзуна разом з його батьком Хуейцзуном, та багатьма членами імператорської родини та чиновниками імператорського двору Сун.

Ця подія ознаменувала кінець епохи, відомої як Північна династія Сун, коли династія Сун контролювала більшу частину Китаю. Деяким членам імператорської родини Сун, зокрема Чжао Гоу (пізніше імператор Гаозун), вдалося втекти до південного Китаю, де вони відновили династію Сун (як династію Південних Сун) у новій столиці Ліньань (сучасна Ханчжоу). Ця подія також значно сприяла поверненню нащадків імператора Тайдзу на лінію спадкоємства, оскільки більшість нащадків імператора Тайдзун було викрадено; Сам імператор Гаозунг також не зміг залишити спадкоємця.

Цю подію називали «інцидентом Цзінканга», оскільки він відбувся в епоху Цзінкана правління імператора Ціньцзуна; «Цзінкан» — це епоха правління імператора Ціньцзуна.

Передумови 
У 1120 році в рамках Альянсу, проведеного на морі, династії Цзінь і Сун домовились створити військовий союз проти династії Ляо і, якщо вона переможе, розділити території Ляо. Цзінь отримає значну частину північної землі, а Сонг отримає меншу частину в південному регіоні, який називається Шістнадцять префектур.

Армія Цзінь розграбувала столицю Ляо Шаньцзінь і покінчила з династією Ляо. Однак армія Сун на півдні не змогла проникнути навіть до оборонних позицій Ляо, а армія була розгромлена рештою військ Ляо. Це виявило обмеження армії Сун, а також корупцію та неефективність імператорського суду Сун. Врешті-решт Цзінь взяв під контроль всі колишні території Ляо.

Після падіння династії Ляо династія Сун бажала Шістнадцяти префектур, як обіцяли. Династія Цзінь продала землю за ціною 300 000 шовкових болтів і 200 000 унцій срібла. Цю ціну вважали надзвичайно щедрою, оскільки це данина, яку Сонг платив Ляо щороку з чанюанського договору 1005 року.

Передумови війни 
За даними «Двадцять чотирьох історій», в 1123 році, через три роки після падіння Ляо, генерал Цзінь Чжан Цзе (張 覺) перейшов до династії Сун. Оскільки він був губернатором контрольованої Цзінь префектури Пінчжоу, району на північ від Шістнадцяти префектур з іншого боку Великої стіни, префектура Пінчжоу також була об'єднана з територією Сун. Імперський суд Сун спочатку привітав дезертирство і присвоїв Чжан Цзю почесний титул і землю. Натомість династія Цзінь направила невелику армію, яка мала на меті скасувати перебіг, але була розгромлена військами Чжан Цзе.

Незабаром після цього імператорський суд Сун зрозумів, що відступ Чжан Цзе призведе лише до ворожості з півночі. Чжан Цзю був страчений взимку 1123 р. Це сталося занадто пізно: восени 1125 року імператор Тайдзун з династії Цзінь видав наказ розпочати повномасштабну атаку на території Сун.

Перша облога Біньцзіна 
Армія Цзінь вторглась на територію Сун із заходу та з півночі. Північна армія Цзінь швидко наступала, звільнивши Циньхуандао в жовтні 1125 р., За Баодінгом, Дінчжоу, Чжендін і Сінтай в січні 1126 р. Ця армія, якою командував Волібу (Ваньян Цунван), не зустрічала великого опору, оскільки більшість генералів Сун як тільки прибула армія Цзінь, здали себе та свої міста. З іншого боку, західна армія Цзінь, якою командував Ніаньхан (Ваньян Цзоньхан), була утримувана поблизу міст Датун і Тайюань з самого початку і не мала значного прогресу до кінця війни. У лютому 1126 р. Північна армія Цзінь перетнула Жовту річку і почала облогу Біньцзіна (сучасна Кайфен), столиці Сун. До того, як загарбники оточили місто, імператор Хуйцзун зрікся престолу на користь свого старшого сина, імператора Циньцзуна, і втік у сільську місцевість зі своїм оточенням. Північна армія Цзінь зіткнулася з важкими облоговими боями, які не підходили для кавалерії. У той же час західна армія Цзінь все ще була затримана в районі Датун і не могла прийти на допомогу північній армії. Намагаючись швидше закінчити битву, імператор Циньцзун відправив свого дев'ятого брата Чжао Гоу у ворожий табір для мирних переговорів. Імператор Цзінь, імператор Тайдзун, наказав Чжао Гоу взяти в заручники, поки імператорський суд Сун не викупить викуп. Врешті-решт, імператорський суд Сун вийшов з викупом, і місто Тайюань також було добросовісно подаровано Цзінь. Чжао Гоу був звільнений, а північна армія Цзінь почала відступати.

Друга облога Біньцзіна 
Усе повернулося до звичного життя, як тільки сили Цзінь відступили. Пишні вечірки продовжували влаштовуватись щодня в імператорському палаці. Імператор Хуйцзун повернувся до Біньцзіна із села. Генерали припускали, що велика кількість військ повинна бути гарнізоном вздовж кордону Хуанхе. Імператор Цинцзун відхилив пропозицію, посилаючись на те, що сили Цзінь можуть ніколи не повернутися. Багато досвідчених генералів, які захищали місто в першій облозі Біньцзіна, були вивезені зі столиці та розміщені в інших місцях країни. Багато армійських груп були виведені з експлуатації або відправлені назад у свої префектури походження.

Через три місяці після першої облоги міста імператорський суд Цзінь направив до Сонга двох послів. Два посли були дворянами з колишньої династії Ляо. Імператор Цінцзун неправильно оцінив ситуацію і вважав, що їх можна було протистояти правителю Цзінь, імператору Тайдзунгу. Імператор Циньцзун надіслав закодований лист, запечатаний у віск свічок, із запрошенням приєднатися до Сун, щоб створити анти-джинський союз. Вони одразу передали лист імператору Тайдзунгу. Розлючений, імператор Тайдзун наказав ще більшій армії напасти на Сонг. Цей другий похід врешті-решт зруйнує північну династію Сун.

Оскільки більшість військ Цзінь щойно повернулися зі своєї першої експедиції і навіть не демобілізувались, армія була швидко ремобілізована. Слідуючи прецедентам, створеним у попередній кампанії, армія Цзінь поділилася на дві групи — північну армію Волібу та західну армію Ніаньхана, навіть наважившись знову пройти ті самі маршрути.

У вересні 1126 року дві групи армій Цзінь ступили на територію Сун. Однак, на відміну від попередньої битви, західна армія змогла розграбувати Датун лише за місяць. Такі міста, як Лоян і Чженчжоу, здалися, звільнивши шлях до Біньцзіна. Північна армія, звільнивши Баодін, Дінчжоу та Чжендін у вересні, перегрупувалась і переправилася через Жовту річку в листопаді. Потім він розгулював і в грудні розграбував Цінфен, Пуян та інші міста-супутники навколо Біньцзіна. До середини грудня обидва війська перегрупувались у Біньцзіні, і столиця була остаточно обложена.

На відміну від першої облоги, захист Біньцзіна у другій облозі мав кілька фатальних вад:
 Через відсутність досвідчених генералів та персоналу весь оборонний процес був неорганізований.
 Армія Цзінь була набагато більшою, ніж минулого разу. Імператор Тайдзун відправив 150 000 військових, дізнавшись з першої облоги, коли західна армія була затримана в Датоні і не могла просунутися на Біньцзін. Однак цього разу Датун був звільнений протягом місяця, і вся сила західної армії знаходилася під міськими стінами.
 Хоча імператор Циньцзун закликав допомогти і багато хто відповів, швидке розгортання військ Цзінь унеможливило допомогу місту. Сонгові війська з усієї країни, включаючи війська Чжао Гоу, приїхали до Біньцзіна, але не змогли потрапити в місто.
 Довіра імператора Цінцзуна до міністра, який стверджував, що може викликати «божественних солдатів» з Неба на поле бою, була втрачена, спричиняючи багато часу і людських втрат.

9 січня 1127 р. Біньцзін потрапив під силу Цзінь. Імператор Циньцзун та його батько, імператор Хуйцзун, були схоплені армією Цзінь. Таким чином, північній династії Сун прийшов кінець.

В обмін на те, що солдати Цзінь щадять звичайне цивільне населення Кайфенга, жителі Кайфенгу дарували їм вино, м'ясо, шовк і золото. Служби Сун передали вино, виноробів, живописців, зброю, коней, золоті, срібні та звичайні шовкові болти після того, як їх вимагали Цзінь. Золото та срібло були передані Цзінь в обмін на військових Цзінь, які позбавляли народ Кайфенга від грабунку, а також буддистські та даоські книги, друкарські блоки, шовкові болти, аптечні таблетки з шовкової нитки, парасольки, візки з биком, старі бронзові посудини, буддійські ченці, професори, казкарі, художники, писарі, різьбярі з нефриту, садівники, муляри, виробники зброї, астрономи, музиканти, лікарі схеми, карти, головні убори, які носять консорці, музичні інструменти, дзвони та крамниці, храмові та палацові ліхтарі.

Викрадення 
20 березня 1127 року війська Цзінь викликали двох полонених імператорів до своїх таборів. Їх чекала директива імператора Тайдзунга про те, що їх слід понизити до простолюдів, позбавити їх церемоніальних атрибутів, а війська Цзінь складуть імператорський палац.

За даними The Accounts of Jingkang, війська Цзінь пограбували всю імператорську бібліотеку та прикраси палацу. Війська Цзінь також викрали всіх служниць та імперських музикантів. Імператорську сім'ю було викрадено, а їх резиденції розграбовано. Усім ув'язненим жінкам було наказано з болем від смерті служити аристократам Цзінь незалежно від того, який ранг у суспільстві вони займали раніше. Принц Цзінь хотів одружитися з дочкою імператора Хуйцзуна Чжао Фуцзінь, яка була дружиною іншого чоловіка. Пізніше наложниці імператора також були передані принцу імператором Тайдзонгом. Щоб уникнути полону та рабства при журчанах, багато палацових жінок покінчили життя самогубством.

Імператор Тайдзун побоювався, що війська Сун, що залишилися, розпочнуть контрнаступ для повернення столиці. Тому він створив у Біньцзіні маріонетковий уряд для земель на південь від Жовтої річки, що називається Чу (楚), і наказав вивезти всі активи та в'язнів назад у столицю Цзінь — Шанцзін (на сьогодні Харбін). Полонені вирушили до столиці Цзінь разом з активами. Понад 14 000 людей, включаючи імператорську сім'ю Сун, вирушили в цю подорож. Їх оточення — майже всі міністри та генерали північної династії Сун — страждали від хвороб, зневоднення та виснаження, і багато хто ніколи не досягали цього.  Після прибуття кожна людина мала пройти ритуал, коли людина повинна бути оголеною і носити лише овечі шкури. На відміну від того, що вважалося раніше, церемонія була проведена на основі древніх ханських звичаїв, зібраних експертами Цзінь з Китаю, а не ритуалом Юрчен. Імператриця Чжу покінчила життя самогубством, бо не витримала приниження. Чоловіків продавали в рабство в обмін на коней із співвідношенням десять чоловік на одного коня. Жінки, особливо колишні принцеси Сонг, стали рабами палацу в частині палацу Цзінь, що називається пральня (浣衣 院), а інші були взяті як раби принці Цзінь та інші. Деякі принцеси Сун стали наложницями принців Цзінь. Хтось купив «екскоролівський» менш ніж за десять унцій золота.

Китайські принци Сонг, які були схоплені, дали жінкам Хітан одружитися з палацу династії Ляо Дзінь Журчен, які також перемогли і завоювали Хітан. Справжніх китайських дружин принців Сун було конфісковано та замінено на хітанські. Одному з синів імператора Сун Хуйцзуна з палацу Ляо було надано дружину хітанів, а іншого сина — Цзинь у верховній столиці Цзінь. Цзінь Журчен продовжував дарувати нових дружин захопленим королівським королівствам Сун, онукам та синам імператора Сун Хуйцзун після того, як вони забрали своїх первісних китайських дружин. Цзінь Журчен сказали китайським королівським пісням, що їм пощастило, тому що королівські царі Ляо Хітан ставились до них набагато гірше, ніж китайські королівські королі Сун, солдатам Юрчену подарували дітей імператора Ляо Хітан Тяньцуо в той час як імператор Сун був дозволено утримувати своїх дітей, поки він був у полоні. Журчені розграбували і зруйнували верховну столицю Кітану Ляо та спалили гробниці Імператорів Ляо. Імператор Сіндзонг Сонг провів решту свого життя в полоні Ляо, хоча його статус з часом був підвищений до дворянства, і він почав отримувати стипендію. У 1156 р., Як приниження обох чоловіків, колишній імператор Сіндзонг Сун і колишній імператор Тяньцуо Ляо були змушені імператором Цзінь зіграти матч поло проти один одного. Квізонг був слабким і кволим, і тому впав з коня, тоді як Тяньцуо, хоч і сам був уже досить старий, був більш знайомий з верховою їздою і намагався врятуватися на коні, але стрільці Юрчену його застрелили і вбили. Королівські принцеси Хітан Ляо з сім'ї Йелу та сім'ї Сяо також були роздані принцам Юрчен Цзінь як наложниці. Принц Юрчен Ваньян Лянг одружився з жінками-китанками леді Сяо (蕭 氏), консорткою Чень (宸 妃) леді Йелу (耶律 氏), супругою Лі (麗妃) леді Йелю (耶律 氏), консорт Ру (柔 妃) і леді Єлу (耶律 氏), Чжаоюань (昭 媛). До того, як журченці скинули хітан, посланці Ляо Хітан зґвалтували заміжніх юрченських жінок і юрченських дівчат як звичай, що викликало обурення журченців проти хітанів. Посланців Ляо Хітана серед журченців господарі Jurchen пригощали запрошеними повіями. Незаміжні дівчата Юрхен та їхні сім'ї приймали послів Ляо, які мали статеві стосунки з дівчатами. Посланців пісні серед Цзінь так само розважали співаючі дівчата в Гід, Хенань. Хоча Ляо Хітан мав вищу владу над журчанами, коли керував ними, це не є свідченням того, що гостьова проституція незаміжніх юрченських дівчат китанським чоловікам ненавиділа або обурювалась журчанами. Лише тоді, коли Ляо Хітан змусив аристократичні сім'ї Юрчен відмовлятися від своїх прекрасних дружин у якості запрошених повій для посланців Ляо Хітан, це викликало обурення і гнів з боку журченців. Історик припустив, що це може означати, що у верхніх класах Юрчен лише чоловік мав право на свою одружену дружину, тоді як серед нижчих класів юрченці незаміжні дівчата і дівочий сон із чоловіками Ляо Хітан не мали значення і не перешкоджали їх здатності одружуватися пізніше. Сексуальні звички і звичаї журченів здавалися китайцям хань розслабленими, наприклад, одруження зі законом, який був одним із «десяти тяжких злочинів» Китаю. Журченці дуже часто практикують гостьову проституцію, надаючи жінкам супутниць, їжу та притулок. Незаміжні дочки сімей Юрчен нижчого та середнього класів у рідних селах Юрчен були передані гінцям Ляо Кітан для статевих зносин та розваг, як зафіксував Хун Хао (Хун Хао). Марко Поло також повідомив, що в Хамі (Камул) практикується гостьова проституція, коли господарі дарують гостям у своєму будинку своїх родичок, сестер, дочок та дружин. Тангути практикували цю гостьову проституцію. Сун-принцеси покінчили життя самогубством, щоб уникнути зґвалтування, або були вбиті за спротив зґвалтування Джин.

Примітки 

1127
Династія Сун
Династія Цзінь